Campanario kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Campanário kommun, Minas Gerais,

Mexiko 

 Campanario, Guerrero, Acapulco de Juárez, 
 Campanario, Chiapas, Tila,

Spanien 

 Campanario, Spanien, Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Campanario kommun, Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar